Александрос Тсопозидис (, род. 1 января 1986 Грузия) — греческий и российский певец .

Биография 
Родился 1 января 1986 года в Самеба, Грузия. С 1998 года проживает в городе Пафос, Республика Кипр. С раннего детства увлекался футболом, в скором времени профессионально ушёл в этот вид спорта. На Кипре обучался в академии футбола. Добился хороших результатов, пророчили блестящее будущее, но по настоянию родителей ушел из профессионального спорта. В семье все владеют разными инструментами и поют.

Карьера 
В 2011 году задумался о вокальной карьере. Знакомство с российским продюсером Кемраном Амировым стало стартом в его творческой карьере. В 2011 году вышла дуэтная песня с Эльдаром Далгатовым — Может ты вернешься. 

1 марта 2013 года Александрос получил первую награду от телеканала 9 Волна.

23 Мая 2014 года в Премии 9 Волны Тсопозидис получил награду за вклад в развитие этнической музыки.

В 2015 году запускает песню под названием «Армяне и греки — братья навеки». В июле 2017 года вышла новая песня под названием «Дай мне номер телефона». Летом 2018 года Александрос принял участие в фестивале «Жара» в Баку.

В мае 2018 года Александрос Тсопозидис и Митя Фомин стали хэдлайнерами концерта «Карнавала — 2018» приуроченного открытию курортного сезона в Геленджике. На концерте Александрос объявил о выходе нового альбома «За тобой» при информационной поддержке радиостанции Восток FM. В ноябре принимает участие в концерте «Звёзды Востока» от радиостанции Восток FM.

В августе 2022 года принял участие в фестивале «Кавказ Мьюзик Фест».

Синглы и альбомы 

 2013 — Воспоминание
 2015 — Yasu agapi (совместно с автором песни Асланом Гусейновым)
 2015 — Армяне и греки
 2015 — За тобой
 2017 — Полюбил
 2017 — Дай мне номер телефона (автор Мари Краймбрери)
 2018 — Танец грека
 2019 — Dumanli (совместно с Agafangel Tsopozidis)
 2020 — Soltera (Совместно с  El Pontios)
 2020 — Расскажи
2021 — Капкан
2021 — Kortsopon Apsimon

Альбом 

 2018 — За тобой

Клипы 
 В октябре 2013 года вышел новый видеоклип на песню Male Male, который в Ютубе набрал более 11 млн просмотров.
 В конце 2013 года выпустил совместный клип с Faxo, съёмки проходили на Кипре.
 В апреле 2014 выходит видеоклип на хит «Бродяга» с Эльбрусом Джанмирзоевым, который набрал более 22 млн просмотра в Ютубе.
 В июле 2016 года вышел видеоклип на песню За тобой.
 В начале 2018 года выходит клип на песню Листья.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Официальная страница в Инстаграме
 Официальная страница в Ютубе
 Официальная страница Вконтакте
 Официальная страница в Фейсбуке

Певцы и певицы Кипра
Певцы и певицы на русском языке